Kegelbach, Kegelgraben, Kegelsbach und Kögelbach sind Gewässernamen:

 Kegelbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Mühringen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kegelbach (Große Enz), linker Zufluss der Großen Enz (zur Enz) an der Sprollenmühle, Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kegelbach (Schwarzbach), linker Zufluss des hier Floßbach genannten Schwarzbachs (zur Weißen Elster) vor Erlbach, Stadt Markneukirchen, Vogtlandkreis, Sachsen

 Kegelgraben, linker Zufluss der Schneidheimer Sechta bei Tannhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kegelsbach, linker Zufluss der Lenninger Lauter (zum Neckar) in Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kögelbach, linker Zufluss des Lechs im Premer Lechsee bei Kögel, Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern